Basail – villaggio e municipalità della provincia di Chaco, in Argentina
 Basail – sottodistretto della divisione di Dacca, in Bangladesh